Timojärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Timojärvi (sjö i Norra Österbotten), 
 Timojärvi (sjö i Kajanaland), 

Robotskapade Finlandförgreningar